Сивре — коммуна во Франции, департамент Вьенна
 Сивре — коммуна во Франции, департамент Шер

См. также 
 Сивре-де-Турен — коммуна во Франции, департамент Эндр и Луара
 Сивре-сюр-Эв — коммуна во Франции, департамент Эндр и Луара